Bulgaars handbalteam (mannen)
 Bulgaars handbalteam (vrouwen)